Bronisław Poplatek (1895-1974), polski podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Władysław Poplatek (1907-1994), polski duchowny rzymskokatolicki, teolog, profesor